Fergusonia kan syfta på:

 Fergusonia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Fergusonia (växter) – ett släkte av växter